Tipton může být:

 Tipton County – dva okresy v USA

příjmení
 Analeigh Tipton (* 1988) – americká krasobruslařka, herečka a modelka
 Glenn Tipton (* 1947) – britský kytarista